Termin selenit ima više značenja:
 Selenit (jon)
 Selenova kiselina
 Srebro selenit
 Natrijum selenit

es:Selenitas